Perina – cognome italiano
 Alessandro Perina (1958) – fumettista italiano
 Bob Perina, propr. Robert Ian Perina (1921-1991) – giocatore di football americano statunitense
 Emiliana Perina, talvolta indicata semplicemente Emiliana (1954) – cantante e attrice italiana
 Flavia Perina (1958) – giornalista, scrittrice e politica italiana
 Francesco Perina (1942) – politico italiano
 Giulio Perina (1907-1985) – pittore italiano
 Pietro Perina (1992) – calciatore italiano